Toto je seznam obcí v departementu Alpes-de-Haute-Provence ve Francii, jichž je celkem 200:

Reference

Externí odkazy 
 

 
Alpes-de-Haute-Provence